Пузыри — множественное число слова пузырь

Населённые пункты

Белоруссия 
 Пузыри — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Пузыри — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Пузыри — агрогородок в Мядельском районе Минской области.

Россия 
 Пузыри — деревня в Юрьянском районе Кировской области.
 Пузыри — деревня в Макарьевском районе Костромской области.
 Пузыри — деревня в Варнавинском районе Нижегородской области.
 Пузыри — деревня в Вагайском районе Тюменской области.

Украина 
 Пузыри () — село в Семёновском районе Полтавской области.

В литературе 

 «Пузыри» — рассказ Максима Горького, написанный и опубликованный в 1900 году.

В кино 

 «Пузыри» — мультипликационный телесериал.

Озеро 
 Пузыри — озеро в Республике Карелия.